Als Studienreise, Studienfahrt oder Bildungsreise wird bezeichnet:

 im schulisch-universitären Bereich eine längere Exkursion
 im älteren Sprachgebrauch eine Forschungsreise von Wissenschaftlern oder bildenden Künstlern
 heute auch eine Kulturreise als Urlaub, siehe Kulturtourismus

Siehe auch:
 Entdeckungsreise
 Grand Tour 
 Schulfahrt